
Марсе́ль () — топоним во Франции, также французские имя, фамилия и название.
 Ма́рсель — прямой, второй или третий снизу, парус.

Топоним 
 Марсе́ль — город во Франции, крупнейший порт Средиземноморья.
 Марсель — округ в регионе Прованс—Альпы—Лазурный берег с супрефектурой в Марселе.
 Марсель-ан-Бовези — коммуна в департаменте Уаза, Франция.
 Марсель-лез-Обиньи — коммуна в департаменте Шер, Франция.
 Сен-Жан-де-Марсель — коммуна в департаменте Тарн, Франция.

В культуре 
 «» — муниципальный журнал города Марселя, основанный в 1936 году.
 «» — скульптура Сезара (1960).
 «» — художественный фильм Ангелы Шанелек (Германия—Франция, 2004).
 «» — художественный фильм Када Мерада (Франция, 2016).
 «Марсель» — французский телесериал, выпущенный в 2016 году сервисом Netflix.
 «Марсель» — поп-группа из Санкт-Петербурга, основанная в 2005 году.
 «Marselle» — рэп-группа из Москвы, основанная в 2005 году.
 «» — британская хеви-метал группа из Ливерпуля.
 «» — автобиографический роман Марселя Паньоля (1955—1960).

Фамилия 
 Марсель, Алан (род. 1999) — аргентинский футболист, нападающий.
 Марсель, Венсан (род. 1997) — французский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Марсель, Габриэль (1889—1973) — французский философ, драматург, критик.
  (род. 1983) — индонезийский футболист, играл в национальной сборной.
 Марсель, Жан-Жак (1931—2014) — французский футболист.
 Марсель, Жан-Жозеф (1776—1854) — французский типограф, филолог и коллекционер древностей. 
 Марсель, Поль Александрович (Русако́в, первоначальная фамилия Иоселе́вич; 1908—1973) — советский композитор-песенник, дирижёр.
 Марсель, Ханс-Йоахим (1919—1942) — немецкий лётчик-истребитель, ас Второй мировой войны.
 Марсель, Этьен (ум. 1358) — руководитель Парижского восстания 1357—1358 годов.
 Рыкалова, Елизавета Васильевна (в замужестве Марсель; 1806—1850) — русская актриса и певица.

Другое 
 «Марсель» (или «Олимпик Марсель») — французский футбольный клуб.
 «Марсель» — название российского женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ» в 1996 году.

См. также 
 
 Марсельеза

Французские имена